Ки́ровский сельсове́т — муниципальное образование в Сердобском районе Пензенской области. Имеет статус сельского поселения.

География 
Кировский сельский совет располагается на севере Сердобского района. Расстояние от центра сельсовета село Кирово до районного центра города Сердобск — 38 км. Площадь сельсовета — 17881 га.

Общие сведения 
На территории сельского совета расположены 7 магазинов, баня, парикмахерская, 2 спортзала, 2 библиотеки, 3 фельдшерско-акушерских пункта (в селах Кирово, Гуленовка, посёлке Школьном), 2 основные общеобразовательные школы (в селах Кирово и Гуленовка), 2 детских сада (в селах Кирово и Гуленовка). Общее население сельского совета — 773 человека.

История 
Кировский сельсовет образован 18 декабря 1996 года. Согласно Закону Пензенской области от 15.09.2010 № 1945-ЗПО «О преобразовании отдельных муниципальных образований Пензенской области» в Кировский сельский совет включён Гуленовский сельсовет с населённым пунктом село Гуленовка.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
В декабре 2015 года посёлки Ивановский и Майский исключены из учётных данных административно-территориального устройства Пензенской области как населённые пункты фактически прекратившие своё существование, в которых отсутствуют официально зарегистрированные жители.

Глава администрации 
Главой администрации Кировского сельского совета является Губанов Сергей Вячеславович.

Адрес 
442873, Пензенская область, Сердобский район, с. Кирово, ул. Новая, дом 8. Тел.: +7 84167 9-23-10.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Авторский портал Михаила Полубоярова

Муниципальные образования Сердобского района
Сельские поселения Пензенской области